San Jorge bezeichnet:

 Sant Jordi de ses Salines, Ort auf der spanischen Insel Ibiza
 San Jorge (Castellón), Gemeinde in Spanien
 San Jorge (Insel), Insel der Salomonen
 San Jorge (Samar), Stadtgemeinde in der Provinz Samar auf den Philippinen
 San Jorge (Santa Fe), Kommune und Stadt in der argentinischen Provinz Santa Fe
 San Jorge (Kolumbien), Fluss in Kolumbien
 San Jorge (Uruguay), Ortschaft in Uruguays